

Anno 
 742 o 742 a.C.

Codici 
 742 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico della Drake University, di Des Moines, nella Contea di Polk (Iowa), degli USA

Matematica 
 742 – numero